Persad ist der Familienname folgender Personen:

 Kamla Persad-Bissessar (* 1954), trinidadische Politikerin und Premierministerin
 Ria Persad (* 1974), US-amerikanische Mathematikerin, Astrophysikerin und Musikerin